Trajkow, Traikow, Traikov oder Traykov,  ist ein bulgarischer Familienname folgender Personen:

 Christo Traikow (1947–2014), bulgarischer Ringer
 Dimitar Trajkow (* 1952), bulgarischer Radrennfahrer
 Georgi Trajkow (1898–1975), bulgarischer Politiker
Nikola Trajkow (* 1939), bulgarischer Radrennfahrer
 Trajtscho Trajkow (* 1970), bulgarischer Ökonom und, Politiker (GERB)